Okręty US Navy o nazwie USS  "Courser":
 Pierwszy  był trałowcem przybrzeżnym z okresu II wojny światowej.
 Drugi  

Courser